De Sony Tower, ook bekend als Sony Plaza, is een 197 meter hoge wolkenkrabber aan Madison Avenue in de Amerikaanse stad New York. Het werd ontworpen door Philip Johnson en John Burgee, in postmoderne stijl. Het werd destijds gebouwd als hoofdkantoor van AT&T. Het is pas daarna tot 2016 het Amerikaanse hoofdkantoor van Sony Corporation. In het gebouw zijn ook appartementen te vinden.

De vorm van het gebouw is een typerend voorbeeld van postmodernisme. Het is bekleed met roze graniet en heeft boven in de gevel een groot gespleten fronton, en onderaan de gevel een typerende boog over de hoofdingang heen. Het gebouw heeft de bijnaam The Chippendale. Hiermee wordt bedoeld dat het gebouw op een klerenkast lijkt, naar typisch ontwerp van Thomas Chippendale.

Postmodernistische architectuur
Wolkenkrabber in New York (stad)